Долинська міська громада:
 Долинська міська громада — громада у Івано-Франківській області
 Долинська міська громада — громада у Кіровоградській області
 Долинська сільська громада:
 Долинська сільська громада — громада у Запорізькій області
 Долинська сільська громада — громада в Одеській області